Handel-Mazzetti ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard von Handel-Mazzetti (1885–1950), österreichischer Offizier und Maler
 Enrica von Handel-Mazzetti (1871–1955), österreichische Schriftstellerin

 Viktor von Handel-Mazzetti (1844–1927), österreichischer Offizier und Genealoge